Die Abkürzung QR steht für:
 Qatar Airways, als IATA-Code der Fluggesellschaft
 Quadratic reciprocity
 Quake Rally
 Qualitative reasoning
 Queensland Rail, australische Eisenbahngesellschaft
 Queen’s Rangers
 Quick release
 Quick Response, ein zweidimensionaler Barcode, siehe QR-Code
 Quiet Riot, Hard-Rock-Band aus Kalifornien, USA
 QR-Zerlegung bzw. QR-Algorithmus
 qR-Maß, Wert für die Flankensteilheit der Spurkränze von Eisenbahnrädern
 Quarter, eine umgangssprachliche Bezeichnung für die US-amerikanische Vierteldollarmünze; siehe US-Dollar
 Quarter, diverse angloamerikanische Maßeinheiten
 Katar-Riyal (Qatar Riyal), die Währung des Golfstaates Katar
 Nippon Cultural Broadcasting, inc., ein Radiosender in Tokio, Japan – JOQR

Abkürzung